Франсес Ондивьела (, ; род. 19 мая 1963, Гран-Канария, Канарские острова, Испания) — известная мексиканская и испанская актриса и фотомодель.

Биография 
Родилась на Канарских островах, где её родители находились на отдыхе.

Фотомодель 
Имеет рост 175 сантиметров. В 1980 стала победительницей титула «Мисс Испания». Обладательница нескольких других титулов, среди которых почётный титул «Мисс Вселенная».

Актриса 
С начала 1980-х начала сниматься в кино и сериалах. Успех пришёл в 1989, когда актриса исполнила роль злодейки Наталии Пресиадо в культовом мексиканском сериале «Просто Мария». В Мексике актриса считается самой красивой и популярной. Снимается не только у себя на родине в Мексике, но также в Испании, США (телесериалы киностудии Televisa) и Колумбии (сериалы киностудии Telemundo).

Фильмография 
 2011 Как говорится (сериал) Como dice el dicho
 2010—2011 Ева Луна (сериал) — Дебора Альдана
 2009—2010 Пока деньги не разлучат нас (сериал) — Hasta que el dinero nos separe — Rosaura Suárez de De la Grana «La Casada»
 2007—2008 Загнанная (сериал) — Acorralada — Октавия Аларкон де Ирасабаль
 2007-… Гроза в раю (сериал) — Tormenta en el paraíso — Тереса Браво
 2006 Самая прекрасная дурнушка (сериал) — La fea más bella — Диана Медина
 2005 Наперекор судьбе (сериал) — Contra viento y marea — Лисенсиада Мендоса
 2005 Мачеха (сериал) — La madrastra — Франсес Ондивьела не упомянута на русской и испанской вики-страницах этого сериала
 2004 Mujer de madera (сериал) — Хеорхина Барренечея
 2003—2006 Женщина, случаи из реальной жизни (сериал с 1985) — Mujer, casos de la vida real — 8 эпизодов (2003—2006)
 2003 Истинная любовь (сериал) — Amor real — Мария де ла Рохетте
 2002—2003 Дикая кошка (сериал) — Gata salvaje — Мария Хулия Родригес
 2000 Всегда буду любить тебя (сериал) — Siempre te amaré — Виолета Гаррай
 1999 Мятежная душа (сериал) — Alma rebelde — Исабела Чабела
 1998 Что происходит с нами? (сериал) — ¿Qué nos pasa?
 1998 Noche de paz (короткометражный)
 1997 Здоровье, деньги и любовь (сериал) — Salud, dinero y amor — Адриана Ривас Качо де Фонтанот
 1996 Лус Кларита (сериал) — Luz Clarita — Барбара Ломели
 1995 На одно лицо (сериал) — Bajo un mismo rostro — Мелиса Папандреу
 1995 Мария из предместья (сериал) — María la del Barrio — Сесилия
 1994 Perfume, efecto inmediato
 1994 Маримар (сериал) — Marimar — Бренда Икаса
 1993 Между жизнью и смертью — Entre la vida y la muerte (сериал) — Ивонна дель Кастильо
 1992 Дедушка и я (сериал) — El Abuelo y yo — Фернанда Росалес де Диас-Урибе
 1992 Американские горки (сериал) — Carrusel de las Américas — эпизод
 1990 Достичь звезды Alcanzar una estrella (сериал) — Лола
 1989 Cita con la muerte — эпизод
 1989 Просто Мария (сериал) — Simplemente María — Наталия Пресиадо (злодейка)
 1988—1989 Отмеченное время (сериал) (1986—1990) — Hora Marcada — жена негра
 1972—2004 Один, два, три… ответьте снова (сериал) — Un, dos, tres… responda otra vez — секретарша
под именем Пат Ондивьела:
 1983 Хуана сумасшедшая… иногда Juana la loca… de vez en cuando
 1983 Удары паники — Latidos de pánico — Julie
 1983 El Cid cabreador
 1983 J.R. contraataca — секретарша
 1982 Jugando con la muerte — Сусана

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Special Beauty Awards